Кобо Абе (安部公房, あべこうぼう. справжнє ім'я — Абе Кіміфуса) (7 березня 1924—22 січня 1993 ) — японський письменник, драматург 
 Вільяр-дель-Кобо (Villar del Cobo) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Арагон , у провінції Теруель . 
 Кобо Дайсі  — чернець, проповідник буддизму